Badí-az-Zaman forma part del nom de molts personatges:

 Badí-az-Zaman al-Hamadhaní, mestre de la prosa en àrab
 Badi al-Zaman, governant timúrida
 Said Nursî, savi musulmà turc

Notes